Het ATP-toernooi van Indian Wells 1991 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1991) werd gespeeld van 4 tot en met 10 maart 1991. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Hyatt Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells